Slovo report může znamenat:
 Reportáž, popisuje a zobrazuje skutečnost v literárním útvaru
 Report (časopis), český hudební měsíčník
Report (pořad), zpravodajský regionální pořad České televize vysílaný do roku 2008 pro severní Moravu a Slezsko 
 anglicismus ve významu:
 zpráva – žurnalistický útvar
 analýza – např. finanční, ekonomická, podniková/firemní
 policejní zpráva – sepsání nějaké události, trestného činu, zákroku policisty/ů
 vojenský report – shrnutí situace, poslední aktivity
 sjetina, výkaz, (databázová) sestava – výstup nějaké statistiky